Francesco Antonio Fasani – sacerdote, filosofo e teologo italiano
Randy Fasani – ex giocatore di football americano statunitense
Raniero Fasani – riformatore religioso e francescano italiano

Geografia 
 Fasani – frazione di Sessa Aurunca in provincia di Caserta